Кладова има више значења:

 Кладова (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Кладова (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији